Костенки — название ряда населённых пунктов:

Россия 
 Костёнки — село в Хохольском районе Воронежской области.
 Костенки — деревня в Мурашинском районе Кировской области.
 Костенки — деревня в Сафоновском районе Смоленской области.

См. также